Annabi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Abou Obeida Youssef al-Annabi, chef djihadiste algérien
Amina Annabi (née en 1962), chanteuse et actrice franco-tunisienne
Hassen Annabi (né en 1950), historien et universitaire tunisien
Hédi Annabi (1943-2010), diplomate tunisien en Haïti
Mohamed Ali El Annabi (1905-1962), ingénieur et militant tunisien

Voir aussi
Bourek annabi, spécialité algérienne
Annaba, commune algérienne

Homonymie de patronyme